Die Motor City Open 2011 fanden vom 26. bis 31. Januar 2011 in Detroit, Michigan in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2010/11 und mit 50.000 US-Dollar dotiert. Es gehörte zur Kategorie International 50.

Titelverteidiger war Karim Darwish, der in diesem Jahr nicht antrat. Im Endspiel setzte sich Mohamed Elshorbagy gegen Omar Mosaad mit 8:11, 11:6, 11:8 und 11:5 durch.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die vier besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Julian Wellings einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2010/11
2011